Famalicão pode referir-se a:

 Portugal
 Vila Nova de Famalicão — cidade e município do distrito de Braga
 Vila Nova de Famalicão (freguesia) — freguesia do município com o mesmo nome
 Estação Ferroviária de Famalicão — de Vila Nova de Famalicão
 Famalicão (Guarda) ou Famalicão da Serra — freguesia no concelho da Guarda
 Famalicão (Nazaré) — freguesia no concelho da Nazaré
 Famalicão (Anadia) — Uma das povoações da freguesia de Arcos, Anadia
 Futebol Clube Famalicão — clube de futebol de Vila Nova de Famalicão
 Famalicão (filme) — documentário de Manoel de Oliveira, de 1941

Desambiguação
Desambiguações de topônimos